Harsen, een ontharingsmethode
Waxen (ski), het aanbrengen van wax op ski's en snowboards

Zie ook
 Wax (doorverwijspagina)